Чемпионат Белоруссии по футболу 2011 (21-й чемпионат Республики Беларусь по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2011-го года в Высшей лиге.

В турнире принимали участие 12 команд. Турнир прошёл в три круга: вначале 12 команд высшей лиги провели классический двухкруговой турнир — матчи дома и в гостях, а затем в третьем круге сыграли между собой ещё по одному разу, причём календарь третьего круга национального первенства был определён путём жеребьёвки.

Чемпионский титул в 6-й раз подряд завоевал клуб БАТЭ из Борисова, который установил рекорд по количеству чемпионских титулов в истории Чемпионатов Белоруссии (8 титулов).

По итогам сезона могилёвский «Днепр», заняв последнее 12 место, выбыл в первую лигу, а ФК «Витебск» принял участие в стыковых матчах за право выступления в Высшей лиге в сезоне 2012 года. Проиграв по сумме двух встреч минскому «Партизану» (0:2 и 2:1) витебляне покинули сильнейший дивизион.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги 
 ФК «Гомель»

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2010 
 ФК «Партизан» (Минск)

Клубы-участники 

</center>

Тренеры и капитаны

Представительство по регионам 
В 21-м чемпионате Белоруссии по футболу примут участие футбольные клубы, представляющие все области страны.

Стадионы

Турнирная таблица 

* Примечание. В переходных матчах за право играть в Высшей лиге в сезоне-2012 «Витебск» по сумме двух матчей уступил занявшему 2-е место в Первой лиге минскому «Партизану» — 0:2 (в гостях, 1 декабря), 2:1 (дома, 4 декабря).

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Турнир дублирующих составов 

 Лучший бомбардир — Уча Гоголадзе (Динамо (Брест)) (16 мячей).

Статистика игроков

Бомбардиры

Ассистенты 

Источник: Football.By

Количество голов

по турам

Факты 
 Первый гол чемпионата Белоруссии по футболу 2011 забил Сергей Ирха («Торпедо-БелАЗ») в ворота солигорского «Шахтёра».
 После победы в матче БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» 29-го тура БАТЭ за четыре тура до конца чемпионата стал 8-кратным чемпионом страны (6-й раз подряд).

Примечания 

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Белоруссии в 2011 году